Niemcy:
 Angermund – dzielnica Düsseldorfu

Osoby:
 Lothar Angermund – niemiecki piłkarz

Zobacz też:
 Düsseldorf-Angermund